Малахитовая шкатулка (значения):

 Малахитовая шкатулка — сборник сказов Павла Бажова.
 Малахитовая шкатулка — сказ Павла Бажова из одноимённого сборника.
 Малахитовая шкатулка — советский кукольный мультфильм режиссёра Олега Николаевского (1976).
 Малахитовая шкатулка — опера-сказ Дмитрия Батина.

См. также 
 Малахит (значения)
 Малахитовый зимородок
 Малахитовая гостиная Зимнего дворца